Denis Lefdup (1957-), un musicien, compositeur, arrangeur, sound designer et mixeur français ;
 Jérôme Lefdup (1961-), un artiste vidéaste, réalisateur et compositeur français.